Noordermolen (Akersloot)
Noordermolen (Noorddijk)
Noordermolen (Noordbroek)